Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Cincar-Marković – serbski polityk, prawnik i dyplomata, minister spraw zagranicznych Jugosławii
 Aleksandar Marković – serbski dyrygent symfoniczny i operowy
 Boban Marković – serbski muzyk
 Dragan Marković – serbski przedsiębiorca i polityk
 Duško Marković – czarnogórski polityk i prawnik
 Lazar Marković – serbski piłkarz
 Marko Marković – serbski muzyk
 Mirjana Marković – serbska polityk i socjolog
 Neven Marković – serbski piłkarz
 Nikola Marković – serbski koszykarz
 Saša Marković – serbski piłkarz
 Srđan Marković – serbski restaurator i szef kuchni
 Stipo Marković – bośniacki piłkarz
 Vanja Marković – serbski piłkarz